Voir aussi

Toponymes 
 Segonzac, commune française de la Charente
 Segonzac, commune française de la Corrèze
 Segonzac, commune française de la Dordogne

Patronymes 
 Jean de Segonzac, réalisateur américain.
 Famille Dunoyer de Segonzac

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France